Grease har flere betydninger:
 Grease (musical) – en musical af Jim Jacobs og Warren Casey fra 1972.
 Grease (film) – en film, baseret på musicalen, fra 1978 med bl.a. John Travolta og Olivia Newton-John.
 Grease (sang) – titelsangen fra filmen Grease (film).

Se også:
 East Bay Grease – soul/funk-bandet Tower of Powers debutalbum fra 1970.